Сайрус Сульцбергер ():  (1858—1932) — американский предприниматель.
  (1912—1993) — американский журналист и писатель, работал в «The New York Times».